Буна се може односити на:

 Буна или устанак, побуна против власти; 
 Буна (река), река у Босни и Херцеговини.
 Буна (Мостар)
 Буна (Вашингтон)
 Буна (Њу Џерзи)
 Буна (ера)
 Буна (птица)
 Буна (лист)